Cape Fear ist
 ein Landvorsprung vor der Atlantikküste des Bundesstaates North Carolina, siehe Cape Fear (North Carolina),
 der Originaltitel einer Romanverfilmung unter der Regie von J. Lee Thompson aus dem Jahr 1962, siehe Ein Köder für die Bestie,
 der Originaltitel der Neuverfilmung unter der Regie von Martin Scorsese aus dem Jahr 1991, siehe Kap der Angst.